Айсен Сергеевич Николаев (; род. 22 января 1972, Ленинград, СССР) — российский государственный и политический деятель. Глава Республики Саха (Якутия) с 27 сентября 2018 ( 28 мая — 27 сентября 2018). Секретарь Якутского регионального отделения партии «Единая Россия» с 7 ноября 2019. 

Глава города Якутска (2012—2018).

Биография 
Родился 22 января 1972 года в Ленинграде в семье учителей, имеет двух братьев и сестру. Жил в Верхневилюйске.

Образование 
В 16 лет окончил с золотой медалью верхневилюйскую физико-математическую школу.

Поступил на физический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. В 1994 году выпустился из МГУ, и в том же году окончил Академию народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации по специальности «Финансовый менеджмент».

Карьера 
С 1994 по 1995 годы руководил АОЗТ «САПИ-центр».

В 1995 года вошёл в состав правления открытого акционерного общества "Коммерческий банк «Алмазэргиэнбанк», с 1995 по 1998 годы — заместитель председателя правления.

В 1997—2002 был депутатом 2-го созыва верхней палаты Государственного собрания Якутии от Оленёкского одномандатного округа.

С 1998 по 2003 годы являлся председателем правления «Алмазэргиэнбанка», а также вице-президентом ООО ФК «САПИ».

В 2002—2004 был депутатом 3-го созыва Государственного собрания Якутия от партии «Союз правых сил».

С 2004 года — министр финансов Якутии.

С 16 февраля 2007 года — руководитель Администрации президента и правительства Якутии.

С 18 мая 2011 года назначен первым заместителем председателя Правительства Якутии.

Мэр Якутска 
В начале декабря 2011 года гордума Якутска назначила выборы мэра на полгода раньше — одновременно с президентскими 4 марта 2012 года, а затем 23 декабря 2011 года мэр Якутска Юрий Заболев подал в отставку. В январе 2012 года Айсен Николаев был выдвинут партией «Единая Россия» кандидатом на выборах мэра Якутска. На состоявшихся 4 марта 2012 года выборах Николаев получил 47,73 % голосов при явке избирателей 69,84 %. По итогам голосования он был избран главой администрации городского округа Якутск на 5 лет.

Весной 2017 года, до назначения очередных выборов мэра Якутска, якутское отделение партии «Единая Россия» провело праймериз кандидатов на выборы главы Якутска. Айсен Николаев набрал 86 %. Летом 2017 года Николаев вновь был выдвинут кандидатом в мэры Якутска. На состоявшихся 10 сентября 2017 года на выборах он получил 68,4 % голосов избирателей и был избран на второй срок.

Глава Якутии 
Указом Президента России Владимира Путина от 28 мая 2018 года назначен временно исполняющим обязанности Главы Республики Саха (Якутия).

9 сентября 2018 года избран Главой Республики Саха (Якутия), набрав на выборах 71,40 % голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

С 27 сентября 2018 года вступил в должность Главы Республики Саха (Якутия).

С 2 августа 2019 по 27 января 2020 — член президиума Государственного совета Российской Федерации.

С июля 2022 года за поддержку вторжения России на Украину находится под санкциями Великобритании.

Партийность 
Член Политического Совета регионального отделения «Единой России».

Общественная деятельность 
Президент Федерации вольной борьбы Республики Саха (Якутия).

Семья 
Жена — Николаева Людмила Валерьевна, председатель правления «Алмазэргиэнбанка» с 2014 по 2018 год. Имеет троих детей. Бывшая жена - Екатерина Кириллина. Имеет одного ребёнка.

Награды 
 Звание «Почетный гражданин города Якутска» (10 сентября 2022 года)
 Орден Дружбы (21 марта 2022 года) — за большой вклад в социально-экономическое развитие Республики Саха (Якутия).
 Заслуженный работник народного хозяйства Республики Саха (Якутия) (2008).
религиозные
 Орден Святого благоверного князя Александра Невского (22 января 2022 года).

Международные санкции 
С 15 декабря 2022 года находится под санкциями США.

Также находится в санкционных списках Великобритании, Украины и Канады.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Пресс-портрет Айсена Николаева // RuNews24.ru 

Члены «Единой России»
Члены СПС
Депутаты Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)
Министры Якутии
Главы Якутска
Главы Якутии
Действующие главы регионов России
Заслуженные работники народного хозяйства Республики Саха (Якутия)
Выпускники Российской академии народного хозяйства и государственной службы
Выпускники МГУ
Выпускники физического факультета МГУ
Выпускники Российской академии государственной службы
Кавалеры ордена Святого благоверного великого князя Александра Невского
Лица, подвергнутые санкциям в связи с конфликтом на Украине
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании